Мазово — название населённых пунктов в России:

 Мазово — посёлок в Кувандыкском районе Оренбургской области.
 Мазово — деревня в Ельнинском районе Смоленской области.
 Мазово — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.